Мозе́луш (, ) — власна назва.

Топоніми

Моштейро (Паредеш-де-Кора)
 Мозелуш (Санта-Марія-да-Фейра)